Paracyclops crassicornis – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1785 roku na podstawie prac naukowych duńskiego przyrodnika Otto Friedricha Müllera.

Przypisy 

Paracyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1785 roku